Abbeyville är namnet på flera platser:

Abbeyville, Colorado, Colorado, USA
Abbeyville, Ohio, Ohio, USA